Robert Ackerman ist der Name folgender Personen:

* Robert Ackerman (Schauspieler) (* 1938), amerikanischer Schauspieler 
 Robert Ackerman (Dramatiker) (auch Rob Ackerman; * 1958), amerikanischer Dramatiker
 Robert Ackerman (Rugbyspieler) (Robert Angus Ackerman; * 1961), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Allan Ackerman (1944–2022), US-amerikanischer Film- und Theaterregisseur 
 Robert Jacob George Ackerman (* 1940 oder 1941; † 2022), US-amerikanischer Jazzmusiker, siehe Bob Ackerman